

Risultati

Bledisloe Cup

Test match in Europa

Il match contro i Barbarians

Note 

Tour di rugby a 15 in Italia
Tour di rugby a 15 nelle Isole britanniche